Pracinha kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pracinha (ort), São Paulo, 
 Pracinha (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar